Der Campo de Daroca ist eine Comarca (Verwaltungseinheit) der Autononem Region Aragonien in Spanien. Sie liegt im Südwesten der Provinz Saragossa und hat auf einer Fläche von  km²  Einwohner (Stand ). Namensgebend ist Daroca, Hauptort und größte der 35 zugehörigen Gemeinden.

Die Comarca grenzt im Westen an die Provinz Guadalajara, im Norden an die Comarcas Comunidad de Calatayud und Campo de Cariñena, im Osten an den Campo de Belchite und im Süden an die Comarca del Jiloca.

Gemeinden 

Die Landwirtschaft ist der bestimmende Wirtschaftszweig, insbesondere der Anbau von Getreide, Futtermitteln und Wein. 

Die Stadt Daroca besitzt ein gut erhaltenes Ensemble mittelalterlicher Bauten, auch Teile der Stadtmauern sind erhalten. Zur Comarca gehört darüber hinaus die Laguna de Gallocanta, ein großer See, an dem viele Zugvögel Halt machen. 

Bekanntester Sohn der Comarca ist wohl Pablo Bruna (1611–1679), der Blinde von Daroca, ein Komponist und Organist der Stiftskirche Santa María in Daroca, der im Spanien des 17. Jahrhunderts solchen Ruhm erwarb, dass sogar die Könige Philipp IV. und Karl II. Daroca besuchten, um seine Musik und sein Spiel zu hören.

Weblinks 

Offizielle Website (spanisch)

Comarca in der Provinz Saragossa